Розшарування (техніка)
 Розшарування (геологія)
 Розшарування (топологія)
 Розшарування (суспільство)
 Розшарування (медицина)